Хлоя Хантер (; род. 26 августа 1976) — американская актриса, известная своими ролями в фильмах «Только ты и я» и «Высший пилотаж».

Фильмография

Ссылки 

Актрисы США